Парламентские выборы на Кипре проходили 22 мая 2016 года. На них избирались 56 из 80 членов парламента (24 мандата зарезервированы за турецкой общиной Кипра, не участвующей в политической жизни республики с 1974 года).

Избирательная система 
80 депутатов парламента Кипра избираются по 6 избирательным округам, места в которых распределены в соответствии с населением каждого региона. 56 депутатов избирается греческой общиной острова. Оставшиеся 24 места закреплены за турецкой общиной, однако в связи с разделением Кипра в 1974 году они не заполняются. Таким образом, фактически парламент Кипра включает 56 депутатов после расширения в 1980-х годах.

Выборы проводятся по открытым спискам на основе пропорциональной избирательной системы, места распределяются по методу Хэйра. Оставшиеся места распределяются по спискам, получившим по крайней мере 1 место, или по партиям, получившим по крайней мере 3,6 % голосов. Голосование обязательно, уклонившиеся от голосования могут быть оштрафованы или осуждены.

Предвыборная кампания 
На 56 мест парламента претендовали 474 кандидата. 18 мая 2016 года состоялись телевизионные дебаты между лидерами трёх основных партий Аверофом Неофиту (Демократическое объединение), Андросом Киприану (Прогрессивная партия трудового народа) и Николасом Пападопулосом (Демократическая партия). Основная дискуссия касалась экономики и вопроса объединения Кипра. Пападопулос обвинил Демократическое объединение в том, что оно «за закрытыми дверями» пытается воскресить план Аннана, который был отвергнут греческой общиной на референдуме 2004 года. Неофиту и Пападопулос критиковали позицию Прогрессивной партии трудового народа по экономической ситуации перед финансовым кризисом в Республике Кипр в 2012—2013 годах. Однако Киприану напомнил собственную позицию соперников в это время: в октябре 2008 года Неофиту предполагал, что „всё пойдёт очень хорошо на основе сверхпотребления“, тогда как Пападопулос заявлял: „Да, наша экономика может пострадать, но не наша финансовая система, которая является самой надёжной в мире“.

Результаты 

1 Место Европейской партии было объединено с местами Солидарности в марте 2016 года.

Примечания

Ссылки 
 Парламентские выборы на Кипре: победила пропрезидентская партия. // ИА REGNUM, 23 мая 2016 
 Партия Демократический сбор получила 19 мест в парламенте Кипра. // ТАСС, 22 мая 2016 

Кипр
Выборы на Кипре
2016 год на Кипре